Моя любовь — многозначный термин:

Фильмы

Музыка 
Альбом
 «Моя любовь» — посмертный альбом Игоря Талькова, вышедший в 1993 году.
 «Моя любовь» — альбом Надежды Кадышевой, вышедший в 2006 году.
 My Love — альбом Петулы Кларк с одноимённой песней, вышедший в 1965 году.
 My Love — альбом Джэнис Видаль, вышедший в 2005 году.

Песни
 «My Love» — песня Пола МакКартни и группы Wings из альбома Red Rose Speedway, вышедшего в 1973 году.
 «Моя любовь» — песня Владимира Кузьмина из одноимённого альбома, вышедшего в 1985 году.
 «Моя любовь» — песня Игоря Талькова с одноимённого посмертного альбома.
 «My Love» — песня группы Little Texas из альбома Kick a Little, вышедшего в 1994 году.
 «Моя любовь» — песня группы «Аукцыон» из альбома «Птица», вышедшего в 1994 году.
 «Моя любовь» — песня Олега Газманова из альбома «Загулял», вышедшего в 1994 году.
 «Моя любовь» — песня группы «Сплин» из альбома «Фонарь под глазом», вышедшего в 1997 году.
 «My Love» — песня группы Westlife из альбома Coast To Coast, вышедшего в 2000 году.
 «Моя любовь» — песня группы БИ-2 из одноимённого сингла, вышедшего в 2001 году.
 «My Love» — песня Лене Марлин из альбома Another Day, вышедшего в 2003 году.
 «Min kärlek» — песня Ширли Кламп из альбома Den långsamma blomman, вышедшего в 2004 году.
 «My Love» — песня Джастинa Тимберлейкa из альбома FutureSex/LoveSounds, вышедшего в 2006 году.
 «Моя любовь» — совместная песня групп «Ундервуд» и «Би-2» с альбома первой «Опиум для народа», вышедшего в 2007 году.
 «My Love» — записанная при участии Мэрайи Кери песня американского исполнителя The-Dream с альбома Love vs. Money (2009).

 См. также
 My Love, My Life